Кокотово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кокотово — посёлок в Рогачевском районе Гомельской области.
 Кокотово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кокотово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кокотово — деревня в Островском районе Псковской области.